Z17 oder Z 17 steht für:

 Panhard Dyna Z17, siehe Panhard Dyna Z
 Z 17 Diether von Roeder, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine

Z17